Gondreville est un toponyme qui peut désigner les communes ou anciennes communes françaises suivantes :
 Gondreville, commune du Loiret ;
 Gondreville, commune de la Meurthe-et-Moselle ;
 Gondreville, commune de l'Oise ;
 Gondreville, ancienne commune, devenue annexe de la commune de Vry en Moselle.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France